Reuental steht für:
 Neidhart von Reuental, mittelalterlicher Dichter
 Kloster im Reuental, ein Schwesternhaus des Deutschen Ordens in Bern
 Reuentaler Mühle bei Ofteringen

Siehe auch:
 Reuenthal